Автодром имени братьев Родригес (, ) — трасса в столице Мексики Мехико. Назван в честь самых известных пилотов Формулы-1 Мексики — братьев Рикардо и Педро Родригесов, погибших на гоночных трассах в 1962 и 1971 годах.

Автодром построен в 1962 году в общественном парке, и уже в этом году на нём прошёл первый Гран-при Мексики, не включённый в чемпионат Формулы-1. С  по  годы на трассе уже проходили официальные Гран-при Формулы-1, однако из-за низкой безопасности зрителей трасса была исключена после этого из календаря чемпионата. После того, как был построен новый пит-лейн и усилены средства безопасности, трасса вернулась в календарь в — годах. Проведение Гран-при Мексики Формулы-1 на трассе возобновлено с  года.

Автодром расположен в пределах парка «Магдалена Миксука» в северо-восточном Мехико, поэтому после открытия назывался по названию парка, однако после гибели Рикардо Родригеса на первом Гран-при Мексики в 1962 году, был переименован в Autódromo Hermanos Rodríguez.

Поверхность трассы достаточно неровная в силу расположения Мехико в геологически-активном регионе. Расположение автодрома на высоте 2 285 метров над уровнем моря приводит к падению мощностей атмосферных двигателей болидов из-за разреженного воздуха.

Конфигурация трассы 
В гонках Формулы-1 использовалось 2 конфигурации трассы — — и — годов. Также, на этой конфигурации проходила гонка серии A1 в сезоне 2006/07 годов. Для гонок NASCAR и ChampCar использовалась дополнительная шикана в последнем повороте Peraltada. Поворот Peraltada является профилированным (бэнкингом), что позволяет выходить на высокой скорости на прямую старт/финиш. Именно в этом повороте разбился Рикардо Родригес.

Также в конфигурации трассы присутствует овальный трек (включающий поворот Peraltada) длиной 1 километр, на котором проводятся внутренние чемпионаты Мексики в классе NASCAR. Внутри овала построен бейсбольный стадион.

По сравнению с предыдущей конфигурация трассы изменится в сезоне 2015.

Победители «Гран-при Мексики» на трассе Мехико 
Розовым цветом помечен «Гран-при», не входивший в чемпионат «Формулы-1».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Страница автодрома  на сайте серии NASCAR
 Google Maps

Трассы Формулы-1
Трассы «чампкаров»
Трассы NASCAR
Трассы А1
Гран-при Мексики
Гран-при Мехико
Гоночные трассы Мексики
Здания и сооружения Мехико
ЕПри Мехико
Трассы Формулы E